Corte costituzionale italiana, detta anche per metonimia "la Consulta" dal nome del Palazzo della Consulta in cui ha sede
Consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece le veci del Parlamento del Regno d'Italia fino alle elezioni del 1946 per l'Assemblea costituente
Consulta provinciale degli studenti – assemblea provinciale dei rappresentanti degli studenti delle scuole superiori
Sacra Consulta – organismo della Curia romana, oggi soppresso
 Consulta – organismo di rappresentanza territoriale, istituito da Pio IX nel 1847
Consulta per l'islam italiano – organismo di carattere consultivo del Ministero dell'Interno, composto da alcuni personaggi ritenuti autorevoli rappresentanti dell'islam in Italia
Consulta araldica – collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze
Consulta delle religioni di Roma – organo formato dalle diverse confessioni religiose presenti nel territorio del comune di Roma aventi rapporti con lo Stato italiano
Consulta dei senatori del Regno – associazione costituita il 20 gennaio 1955 da circa 160 ex senatori del vecchio Senato del Regno d'Italia come "Gruppo vitalizio dei senatori del Regno"
Consulta - Assemblea costituente della Repubblica Elvetica